Ю́ри Марио́н А. Ти́леманс (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Лестер Сити» и сборной Бельгии.

Биография 
Его отец — бельгиец, мать — конголезка. Тилеманс продолжал учиться в школе после начала профессиональной карьеры. На следующий день после победы в чемпионате отправился на занятия.

Клубная карьера

«Андерлехт» 
Юри является воспитанником «Андерлехта». Тилеманс уже в пять лет присоединился к академии «Андерлехта». К 14 годам стал одним из лидеров юношеского состава, принимал участие в различных европейских турнирах. А уже в 16 лет Тилеманс удостоился первого профессионального контракта. Накануне сезона 2013/14 был включён в заявку «Андерлехта» на матчи чемпионата Бельгии. Его дебют состоялся 21 июля 2013 года в поединке Суперкубка Бельгии против «Генка» (1:0). Неделю спустя он оказался в заявке на матчи против «Локерена», выйдя на поле уже на 25 минуте вместо травмированного Саши Клештана.

2 октября Тилеманс вышел в стартовом составе поединка Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:3). На тот момент ему исполнилось лишь 16 лет и 148 дней. Тилеманс стал самым юным бельгийцем в истории Лиги чемпионов, а также третьим самым молодым игроком из всех стран. В дебютном сезоне чемпионата Бельгии Тилеманс сыграл в 29 матчах, 21 из которых начинал в стартовом составе. Он был признан лучшим молодым игроком Бельгии.

В сезоне 2014/15 Тилеманс провёл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов. Визитной карточкой бельгийца стал плотный дальний удар, после которого мяч по замысловатой траектории облетал голкипера и опускался в дальнем верхнем углу. 30 апреля 2015 года в таком стиле Юри забил гол в ворота «Гента» (1:2). Однако «Андерлехт» проиграл тот матч, да и весь сезон провалил, не выиграв ни одного трофея. Зато в индивидуальном плане Тилеманс провёл выдающийся сезон. Он второй раз подряд удостоился звания лучшего молодого игрока Лиги Жюпилер, а также был признан лучшим бельгийским талантом. Кроме того, за пару недель до конца чемпионата Тилеманс подписал новый контракт с «Андерлехтом» сроком на 5 лет.

Перед стартом сезона 2015/16 Тилеманс стал самым молодым капитаном в истории «Андерлехта». По мнению местных СМИ, таким образом бельгийский коллектив удержал своего воспитанника от перехода в один из европейских грандов. А Юри было куда переходить. Им активно интересовались дортмундская «Боруссия», «Челси», «Вольфсбург», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Скауты «сине-гранатовых» трижды приезжали посмотреть на игру Юри. Однако бельгиец продолжал выступать в родной команде, дойдя с ней до 1/8 Лиги Европы. 10 декабря помог «Андерлехту» обыграть дома «Карабах» (2:1), отметившись первой голевой передачей за 102 матча.

В мае 2016 года Тилеманс был близок к переходу в «Атлетико». Представители «матрасников» даже приезжали в Бельгию для обсуждения возможного трансфера. Однако Юри остался в «Андерлехте», чтобы уйти на пике славы. Начало сезона для «Андерлехта» не задалось: клуб вылетел из квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив дома «Ростову» (0:2). Зато в Лиге Европы «Андерлехт» легко вышел из группы и дошёл до четвертьфинала, где оказал достойное сопротивление «Манчестер Юнайтед».

Тилеманс много забивал и раздавал, набрав в общей сложности 34 очка за результативность. Но ещё больше он создавала для своих партнёров. Показательным получился поединок против «Манчестер Юнайтед», в котором Юри создал как минимум три 100-процентных момента, но его партнёры подвели с реализацией. Зато в национальном чемпионате Тилеманс привёл свою команду к чемпионству и был признан лучшим игроком сезона.

«Монако» 
Летом 2017 года Тилеманс мог оказаться в любом европейском гранде. Но сам Тилеманс выбрал «Монако». 24 мая монегаски объявили о подписании 5-летнего контракта с футболистом. Сумма сделки составила около 25 миллионов евро. Коллектив Леонарду Жардима смог выиграть Лигу 1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Здесь Тилеманс получил возможность играть бок о бок с лучшими талантами французского футбола. Трансфер Тилеманса стал рекордным для «Андерлехта» и всего бельгийского футбола.

«Лестер Сити» 
30 января 2019 года «Монако» договорился об обмене Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Тилеманс по условиям обмена на правах аренды отправится в английскую команду, а французский клуб арендует Силву. 26 февраля в матче против  «Брайтона» отдал первую голевую передачу за клуб.

8 июля «Лестер» полностью выкупил трансфер бельгийца за 40 млн ₤ и подписал с Тилемансом контракт на 4 года.

Карьера в сборной 
Он представлял Бельгию на юношеском уровне, с 2013 года защищает цвета молодёжной сборной этой страны. 10 ноября 2016 года дебютировал в национальной сборной, выйдя на замену в конце товарищеского матча с Нидерландами (1:1). 21 марта 2019 года забил дебютный гол в ворота сборной России (3:1).

Достижения

Командные достижения 
 «Андерлехт» Чемпион Бельгии (2): 2013/14, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Бельгии (2)''' 2013, 2014 

 «Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Личные достижения 
 Лучший молодой футболист года в Бельгии: 2013/14

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Лестер Сити» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Лестер Сити»